GSMA peut désigner :
 la GSM Association, une association internationale d'opérateurs de téléphonie mobile
 le Groupe de spectrométrie moléculaire et atmosphérique, une unité mixte de recherche (UMR) du CNRS français
 un Groupement du service militaire adapté, en France.

Homonymie